Аллануров — фамилия. Известные носители:
 Аллануров, Керим (1992) — туркменский самбист.
 Аллануров, Хыдыр Алланурович (1922—1993) — советский, туркменский дирижёр, композитор. Народный артист СССР.